Флаг муниципального образования Ахта́рское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 октября 2011 года решением Совета Ахтарского сельского поселения № 113 и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7360.

Флаг Ахтарского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, вдоль древка имеющее белую волнистую полосу максимальной шириной 1/5 длины полотнища. В середине полотнища — жёлтый петух, сверху и снизу которого по жёлтому колосу, выгнутому вверху и вогнутому внизу, оба стеблем влево, все фигуры из герба Ахтарского сельского поселения».

Обоснование символики 
Название Ахтарского сельского поселения и его административного центра посёлка Ахтарский связано с тюркским «Ах-тар» — «Белый берег».

На флаге сельского поселения белая волнистая часть — аллегория белого берега Ахтарских солёных озёр (вероятно белых от высыхающей соли).

Петушок в окружении хлебных колосьев — символ преобладания в экономике поселения выращивания зерновых культур (в том числе риса) и птицеводства с животноводством. Символика петуха (при всей его заносчивости и драчливости) весьма положительна — символ раннего пробуждения, символ домовитости, охраны собственного семейства, символ храбрости, умения постоять за себя.

Символика хлебного колоса многозначна:
 — символ благополучия, богатства;
 — символ достижения поставленных целей, возрождения;
 — символ единства и сплочённости;
 — символ развитого земледелия.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, высшей ценности, величия.

Примечания 

Флаги с изображением петуха
Флаги с изображением пшеничного колоса